Le Championnat de squash du British Open masculin 1975 est l'édition 1975 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 30 janvier au 7 février 1975. Qamar Zaman remporte le titre en battant Gogi Alauddin en finale après avoir écarté le tenant du titre Geoff Hunt en quart de finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Finale 
 Qamar Zaman bat  Gogi Alauddin 9-7, 9-6, 9-1

Troisième place 
 Ken Hiscoe bat  Hiddy Jahan 9-5, 9-2, 8-10, 9-4

Tableau final

Section 1

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 1975

masculin 1975
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1975
Sport en janvier 1975
Sport en février 1975